Davis megye (Iowa)
Davis megye (Utah)
Cass megye (Texas), 1861 és 1871 közt Davis megye volt a neve

Hasonló nevűek
 Jeff Davis megye (Texas)
 Jeff Davis megye (Georgia)
 Daviess megye (Kentucky), "Davis megyeként" is ismert